Svinná steht für folgende Orte:

 Svinná, Gemeinde im Okres Trenčín, Slowakei

in Tschechien:
 Svinná (Čachrov), Ortsteil von Čachrov, Okres Klatovy
 Svinná (Česká Třebová), Ortsteil von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí
 Svinná (Hlohovice), Ortsteil von Hlohovice, Okres Rokycany
 Svinná (Horšovský Týn), Ortsteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Svinná (Skuhrov nad Bělou), Ortsteil von Skuhrov nad Bělou, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Svinná (Vranov), Ortsteil von Vranov u Stříbra, Okres Tachov